

Brasil 

Visconde de Castro foi um título nobiliárquico brasileiro criado pelo Imperador D. Pedro I do Brasil, pelo decreto de 12 de outubro de 1826 e com grandeza pelo decreto de 12 de outubro de 1827, em favor de João de Castro Canto e Melo e, posteriormente, a seu filho João de Castro do Canto e Melo.

Titulares
João de Castro Canto e Melo (1740–1826); 
João de Castro do Canto e Melo (1778–1853) – filho do anterior.

Portugal 

Visconde de Castro é um título nobiliárquico português criado por D. Maria II de Portugal, por Decreto de 23 de Dezembro de 1848, em favor de José Joaquim Gomes de Castro, depois 1.° Conde de Castro.

 Titulares
 José Joaquim Gomes de Castro, 1.° Visconde e 1.° Conde de Castro.

+Castro
+Castro
Desambiguação